A360 steht für:
 A360 (England), Straße in England
 A360 (Russland), Fernstraße föderaler Bedeutung im Fernen Osten Russlands